José Manuel Lara Bosch (1946-2015), empresari espanyol fill de l'editor José Manuel Lara Hernández.
 José Manuel Lara Hernández (1914-2003), empresari espanyol, propietari del Grupo Planeta.